Ez a lap A Mancs őrjárat című animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

6. évad

7. évad

8. évad

9. évad

Speciális epizódok

Filmek

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái